Capo Sandalo – promontorio dell'isola di San Pietro, su cui sorge il Faro di Capo Sandalo
 Capo Sandalo – traghetto